Sebastián Domínguez puede referirse a:

 Sebastián Enrique Domínguez (1980-), futbolista argentino que se desempeña como defensor;
 Sebastián Néstor Domínguez (1979-), futbolista argentino que se desempeña como delantero.
Sebastián Domínguez Monteiro (1988-), futbolista chileno que se desempeña como volante.